Laurence Robert-Dehault
 Louis Robert-Dehault